Porsche Porsche GT3 Cup Challenge Central Europe 2012 – pierwszy sezon nowo powstałego cyklu Porsche GT3 Cup Challenge Central Europe, rozpoczęty 29 kwietnia na torze Hungaroring pod Budapesztem, a zakończony 29 września na Masaryk Circuit w czeskim Brnie. Mistrzem w klasyfikacji kierowców został Polak Andrzej Lewandowski startujący w polskim zespole WAAB Garage.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja generalna

Klasa 1 

 – w wyścigach nr 1, 4, 5, 8 i 9 punkty dzielone były przez 2 wskutek braku wymaganej ilości uczestników

Klasa 2 

 – w wyścigach nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 9 punkty dzielone były przez 2 wskutek braku wymaganej ilości uczestników

Klasa 3 

 – punkty dzielone były przez 2 wskutek braku wymaganej ilości uczestników

Linki zewnętrzne 
 

2012 w sportach motorowych
Sezony Porsche GT3 Cup Challenge Central Europe
2012 na Węgrzech
2012 w polskim sporcie
2012 na Słowacji
2012 w Czechach